Sampford Arundel – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Sampford Brett – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Sampford Chapple – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Sampford Courtenay – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Sampford Moor – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Sampford Peverell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Sampford Spiney – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Great Sampford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Sampford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Melbury Sampford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon